Humberto ist eine portugiesische und spanische Variante des männlichen Vornamens Humbert. Die italienische Variante des Namens ist Umberto.

Namensträger 

 Humberto Ak’abal (1952–2019), guatemaltekischer Poet, Dichter und Schriftsteller
 Humberto Castelo Branco (1897–1967), Präsident von Brasilien
 Humberto Brenes (* 1951), costa-ricanischer Pokerspieler
 Humberto Coelho (* 1950), portugiesischer Fußballtrainer und Fußballspieler
 Humberto Mariles Cortés (1913–1972), mexikanischer Spring- und Vielseitigkeitsreiter
 Humberto Costantini (1924–1987), argentinischer Schriftsteller

 Humberto Delgado (1906–1965), portugiesischer General und Politiker
 Humberto González (Boxer) (* 1966), mexikanischer Boxer
 Humberto González (Fußballspieler) (* 1970), mexikanischer Fußballspieler
 Humberto Maschio (* 1933), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Humberto Maturana (1928–2021), chilenischer Biologe
 Humberto Mauro (1897–1983), brasilianischer Filmregisseur
 Humberto Ortega (* 1947), nicaraguanischer Guerillero, Politiker und Militär
 Humberto Selvetti (1932–1992), argentinischer Gewichtheber
 Humberto Solás (1941–2008), kubanischer Filmregisseur
 Humberto Suazo (* 1981), chilenischer Fußballspieler
 Humberto Teixeira (1915–1979), brasilianischer Musiker, Komponist und Politiker
 Humberto Tomassina (1898–1981), uruguayischer Fußballspieler
 Humberto Tozzi (1934–1980), brasilianischer Fußballspieler
 Humberto Viscarra Monje (1898–1971), bolivianischer Komponist

Sonstiges 
 Hurrikan Humberto (2007), tropischer Wirbelsturm

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Portugiesischer Personenname
Spanischer Personenname